Фиск может означать:
 Фиск — государственная казна.
 Фиск — исландская счётная монета.

Персоны 
 Фиск, Джон (1842—1901) — американский философ и историк.
 Фиск, Джонатан (1778—1832) — американский юрист и политик.
 Фиск, Питер (род. 1967) — эксперт и международный спикер в области стратегии и маркетинга, брендов и бизнес-инновации.
 Фиск, Роберт (1946—2020) — британский журналист.
 Фиск, Скайлер (род. 1982) — американская актриса, певица и композитор.
 Фиск, Уильям (1796–1872) — британский художник.
 Фиск, Уильям Генри (1827—1884) — британский художник, сын Уильяма Фиска.

Персонажи 
 Уилсон Фиск (Кингпин, Амбал) — персонаж Marvel Comics.